Бретей () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Бретей () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Бретей () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен